Бикар

 Бикар — атолловый остров в Тихом океане в цепи островов Ратак (Маршалловы Острова).
 Бикар — село в Цхинвальском районе Южной Осетии.
  — район в округе Тамбраув, провинция Западное Папуа, Индонезия.
 Бикар, Аленка (род. 1974) — словенская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции.